Арка́дцы — многозначный термин.

 Аркадцы — жители Аркадии.
 Аркадцы — члены литературно-научного сообщества «Аркадская академия», основанного в Риме в 1690 году.